Уфі́мцев, Уфи́мцев () — російське прізвище, утворене від катойконіма уфимец («уфимець, мешканець міста Уфа»). Відомі носії:
 Уфімцев Анатолій Гаврилович — радянський шахіст та теоретик, один з розробників захисту Пірца-Уфімцева.
 Уфимцев Микола Іванович (1888—1938) — радянський партійний діяч, відповідальний секретар Кримського обласного комітету РКП(б).
 Уфімцев Петро Якович — радянський, американський фізик-теоретик в галузі дифракції електромагнітних хвиль, результати роботи якого використовують при розробці літаків та іншої військової техніки за технологією «Стелс».
 Уфімцев Руслан Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Примітки 

Російські прізвища